Amerikai Egyesült Államok
 Canton (Connecticut)
 Canton (Dél-Dakota)
 Canton City (Észak-Dakota)
 Canton (Észak-Karolina)
 West Canton (Észak-Karolina)
 Canton (Georgia)
 Canton (Illinois)
 New Canton (Illinois)
 Canton (Indiana)
 Canton (Iowa)
 Canton (Kansas)
 Canton (Maine)
 Canton (Massachusetts)
 Canton (Michigan)
 Canton (Minnesota)
 Canton (Mississippi)
 Canton (Missouri)
 Canton (Montana)
 Canton (New Jersey)
 Canton (New York)
 Canton (falu, New York)
 Canton (Nyugat-Virginia)
 Canton (Ohio)
 East Canton (Ohio)
 North Canton (Ohio)
 Canton (Oklahoma)
 Canton (Pennsylvania)
 Canton (Texas)
 Canton (Wisconsin)
 Canton (Barron megye, Wisconsin)